Хелуан:

 Хелуан — город в Египте на берегу Нила, южный пригород Каира.
 Хелуан — мухафаза в Египте.

 Helwan Aircraft-300 - египетский реактивный истребитель 1960-х годов
 «» - торговая марка нескольких образцов оружия, которое по лицензии выпускает военная промышленность Египта (9-мм пистолет "Helwan", 82-мм миномёт "Helwan" M-69 и 120-мм миномёт "Helwan")

Примечания